Oliva, keresztnév

Települések
 Oliva, a korábban önálló Oliwa település német neve, mely ma Gdańsk lengyel város része; az olivai békeszerződés helyszíne
 Oliva, tengerparti város Spanyolország Valencia tartományában
 Oliva, megyeszékhely Argentína Córdoba tartományában
 Oliva, település Mexikó México szövetségi államában

Egyéb
 Oliva, címertani elem az itáliai heraldikában

Olíva
 olíva, az Olea europaea növényfaj idegen eredetű elnevezése; olajfa, európai olajfa, olívabogyó, az európai olajfa (Olea europaea) termésének elnevezése; olajbogyó